Raúl Gutiérrez puede hacer referencia a:
Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo, exfutbolista y entrenador mexicano,
Raúl Gutiérrez López, artista marcial chileno,
Raúl Gutiérrez, poeta cubano,
Raúl Gutiérrez Vilches, futbolista chileno,
Raúl Gutiérrez, actor colombiano,
Raúl Gutiérrez Andérez, cantante y músico español,
Raúl Gutiérrez Sagredo, futbolista boliviano.